Primera Fila (álbum de Roberto Carlos)
 Primera Fila (álbum de Thalía)
 Primera Fila: Sasha, Benny y Erik
Primera Fila: Hecho Realidad (álbum Ha*Ash)